Shelley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Ernest Shelley
 Rowland M. Shelley